Hulsebosch ist der Name von

 Albert Hulsebosch (1897–1982), US-amerikanischer Hindernisläufer
 CJ van Ledden Hulsebosch (1877–1952), niederländischer Kriminalist